Plusieurs souverains se sont appelés Bernard II :
 Bernard Plantevelue est marquis d'Espagne de 855 à 878. Comte d'Autun, comte de Mâcon en 880, Comte d'Auvergne, duc d'Aquitaine
À noter : Christian Lauranson-Rosaz dans L’Auvergne dans le contexte politique des , Thèse, 1997, dit : « deux autres Bernards vivants pendant la même période que Bernard Plantevelue, et dont l’homonymie a longtemps entretenu de gênantes confusions. Se dressent : En Toulousain, un ennemi héréditaire, Bernard le Veau, fils du comte Raymond qui avait déjà obtenu Toulouse après la capture et la mort du père de Plantevelue, en 844. En Septimanie et en Autunois, terres chères aux Guilhemides, ainsi qu’en Berry et dans la Marche d’Espagne, Bernard de Gothie, d’un autre clan rival, celui des Rorgonides ».  Il ajoute :  L’équilibre est fragile. Entre les trois Bernards, le Guilhemide, le Toulousain et le Rorgonide, les rancunes sont trop tenaces : les rivaux vont faire du Midi le théâtre de leurs luttes mortelles pour s’assurer ne domination exclusive des comtés. En 872, le combat fait sa première victime : Bernard le Veau est assassiné, à l’instigation de Plantevelue, premier meurtre qui va grossir le contentieux entre les deux familles et les élans qui les soutiennent. Le roi Charles assiste en spectateur à l’empoignade, se contentant de redistribuer les honneurs de la victime à son assassin (!) - Plantevelue récupère le Toulousain et le Limousin, ce qui excite la jalousie de Bernard de Gothie. Les deux adversaires ne tenteront pourtant rien l'un contre l’autre jusqu’à la disparition de Charles le Chauve. 
Christian Lauranson-Rosaz, précise : «  L'imbroglio des Bernards a été démêlé par Jan DHONDT, Étude sur la naissance des principautés territoriales en France (), mieux qu'AUZIAS, Bernard le Veau et Bernard Plantevelue, Ann. du Midi, 1932. ou LEVILLAIN, Les personnages du nom de Bernard dans la seconde moitié du  ».
 Bernard de Rouergue ou Bernard le Veau, fils du comte Raymond de Toulouse, mort en 872.
 Bernard de Gothie (844-879), fut comte de Barcelone, de Gérone, et marquis de Gothie de 865 à 878.
 Bernard II est comte de Poitiers de 840 à 844.
 Bernard II est comte de Melgueil de 950 à 988.
 Bernard II est duc de Saxe de 1011 à 1059.
 Bernard II est comte d'Armagnac de 1020 à 1061.
 Bernard II est comte de Bigorre de 1038 à 1077.
 Bernard II est prince d'Anhalt-Bernbourg de 1287 à 1323.
 Bernard II est prince de Werle de 1339 à 1382.
 Bernard II est archevêque d'Embrun de 1365 à 1366.
 Bernard II est margrave de Bade-Bade de 1453 à 1458.
 Bernard II est duc de Brunswick-Lunebourg de 1457 à 1464.
 Bernard II est duc de Saxe-Meiningen de 1803 à 1866.

Bernard 02